Gauff peut désigner :
 Cori Gauff (2004-), joueuse américaine de tennis ;
 Les Gauff', groupe de musique belge.